Jiuzhen bezeichnet:

 Jiuzhen (Bincheng) (旧镇镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bincheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Jiuzhen (Zhangpu) (旧镇镇), Großgemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiuzhen (Enyang) (九镇乡), Gemeinde im Stadtbezirk Enyang in der chinesischen Provinz Sichuan